Síndrome de Tourette
 Georges Gilles de la Tourette, metge descobridor de la síndrome.